Коновалов, Игорь:
 Коновалов, Игорь Васильевич (род. 1972) — российский предприниматель.
 Коновалов, Игорь Олегович (род. 1996) — российский футболист.